I elfte timmen, kan syfta på:

I elfte timmen (film, 1916) – en svensk dramafilm från 1916 regisserad av Fritz Magnussen
I elfte timmen (film, 1977) – en amerikansk film från 1977 i regi av Robert Benton, originaltitel The Late Show
I elfte timmen (film, 2007) – en amerikansk dokumentärfilm från 2007 om den globala uppvärmningen, originaltitel The 11th Hour
I elfte timmen (musikalbum) – ett album av Cornelis Vreeswijk inspelat i oktober 1986

Se även 
 Elfte timmen – ett politiskt satirprogram på SVT inför svenska riksdagsvalet 2010